Erdkobalt ist:
das Mineral Asbolan
roter Erdkobalt, das Mineral Erythrin (Kobaltblüte)